Naselja u Srbiji:
 Pokrvenik (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin
 Pokrvenik (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška

Naselje u Makedoniji:
 Pokrvenik (Resen, Makedonija), naselje u sastavu općine Resen